Landkreis Lörrach, een district in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Lörrach (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg